Ел Апасте има више значења:

 Ел Апасте (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Апасте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику